Die Liste beinhaltet alle Spiele der italienischen Fußballnationalmannschaft der Männer, sofern sie von der FIGC als offizielle Länderspiele anerkannt wurden.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.

 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der italienischen Mannschaft
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der italienischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden)

1910 bis 1915

1920 bis 1929

1930 bis 1939

1945 bis 1949

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Anmerkungen 
Die nun angegebenen Statistiken widersprechen den Angaben der FIGC, da diese die Partie gegen die Sowjetunion vom 16. Juni 1991 fälschlich als 3:2-Sieg wertet. Tatsächlich war das im Rahmen eines Mini-Turniers ausgetragene Freundschaftsspiel mit 1:1 nach Verlängerung zu Ende gegangen, FIFA und RSSSF widersprechen sich in diesem Punkt nicht. Das anschließende Elfmeterschießen gewann Italien mit 3:2. In der Statistik des italienischen Fußballverbandes liegt demnach ein doppelter Fehler vor, da im Elfmeterschießen entschiedene Partien als Unentschieden zählen und zweitens bei dieser Wertung die in der regulären Spielzeit gefallenen Tore nicht berücksichtigt werden. Da die FIGC alle anderen im Elfmeterschießen entschiedenen Spiele richtigerweise als Unentschieden zählt, ist eindeutig von einem Fehler auszugehen.

Die italienische Nationalmannschaft absolvierte bis heute 10 Elfmeterschießen, von denen sie 5 gewann und 5 verlor.
Die dadurch entschiedenen Spiele zählen im Folgenden ebenso wie das durch einen Losentscheid gewonnene EM-Halbfinale 1968 als Unentschieden, die im Elfmeterschießen erzielten Tore werden für das Torverhältnis nicht berücksichtigt.

Das 2010 abgebrochene EM-Qualifikationsspiel gegen Serbien zählt in den Statistiken als regulärer 3:0-Sieg. Das Freundschaftsspiel gegen San Marino aus dem Jahr 2017 wurde nicht als offizielles Länderspiel gewertet.

Partien, die in der Verlängerung entschieden wurden, werden entsprechend ihrem Resultat gewertet.

Gegner

Anlässe 
Die UEFA wertet nur diejenigen Partien als Europameisterschaftsspiele, die bei einer Endrunde ausgetragen wurden. Aus diesem Grund zählen die beiden EM-Achtelfinalspiele von 1964 sowie die vier EM-Viertelfinalspiele von 1968 und 1972 zu den EM-Qualifikationsspielen.

Sämtliche Länderspielbilanzen 
Italien trat bis heute gegen 82 verschiedene Nationalmannschaften an, darunter sind:

 9 der derzeit 55 Nationalmannschaften der CAF, davon als erste Mannschaft gegen Ägypten
 6 der derzeit 46 Nationalmannschaften der AFC
 1 der derzeit 11 Nationalmannschaften der OFC
 49 der derzeit abzüglich Italiens 54 Nationalmannschaften der UEFA
 5 der derzeit 40 Nationalmannschaften der CONCACAF
 7 der derzeit 10 Nationalmannschaften der CONMEBOL
 5 ehemalige Nationalmannschaften (kursiv gesetzt), die zum Zeitpunkt der letzten Spiele allesamt der UEFA angehörten.

Hinzu kommen jeweils eine von der FIGC als offizielles Länderspiel gewertete Partie gegen eine Europa- und eine Weltauswahl, die jedoch beide von der FIFA nicht mehr gezählt werden.

Italien weist folgende Bilanzen auf:

Legende:

 grüner Hintergrund = Bilanz positiv (Anzahl der Siege höher als die der Niederlagen)
 gelber Hintergrund = Bilanz ausgeglichen
 roter Hintergrund = Bilanz negativ (Anzahl der Niederlagen höher als die der Siege)

Spielorte 
Italien trug 1934 und 1990 die Fußball-Weltmeisterschaft sowie 1968 und 1980 die Fußball-Europameisterschaft aus. Die im Rahmen dieser Turniere ausgetragenen Spiele der italienischen Nationalmannschaft zählen als Heimspiele, die Partien gegen Turnier-Gastgeber dementsprechend als Auswärtsspiele.

Austragungsorte von Heimspielen

Siehe auch 
 Liste der italienischen Fußballnationalspieler
 Liste der Länderspiele der italienischen Fußballnationalmannschaft der Frauen

Weblinks 
 Website der Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) (italienisch)
 Liste der vom italienischen Fußballverband gezählten Länderspiele Italiens
 Aktuelle und detaillierte Liste der Länderspiele Italiens. RSSSF
 Auflistung der von der FIFA gezählten Länderspiele Italiens

Fußnoten 

Italien
!Landerspiele